Covarrubias, municipi de la província de Burgos, Espanya
 Covarrubias (Almazán), localitat pertanyent al municipi d'Almazán a la província de Sòria, Espanya
 Biografies:
 Alonso de Covarrubias (1488- 1570) arquitecte i escultor espanyol
 Diego de Covarrubias y Leyva (1512 - 1577), jurista, polític i eclesiàstic espanyol
 Sebastián de Covarrubias (1539 - 1613), lexicògraf, criptògraf i escriptor espanyol
 Miguel Covarrubias (1904 - 1957), pintor i artista mexicà
 Marita Covarrubias, personatge fictici de la sèrie The X-Files
 Víctor Covarrubias, actor mexicà de doblatge
 Juan Covarrubias, futbolista xilè